Tinocallis är ett släkte av insekter som beskrevs av Matsumura 1919. Enligt Catalogue of Life ingår Tinocallis i familjen långrörsbladlöss, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen borstbladlöss.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Långrörsbladlöss
Tinocallis